Oryx – rodzaj antylop z rodziny krętorogich
 Atlas Oryx – południowoafrykański śmigłowiec
 Oryx APC – południowoafrykański transporter opancerzony
 Oryx – holenderski blog zajmujący się białym wywiadem i grupa badawcza ds. działań wojennych